Antoine-Yves Goguet (1716-1758), juriste et historien français ;
 Christine Goguet (1964-), autrice française ;
 Jacques Gilles Henri Goguet (1767-1794), général de division français ;
 Louis Antoine Vast Vite Goguet (1764-1821), général de brigade français.